Басханов — фамилия.

Известные носители:
 Басханов, Ислам Асаевич (род. 1976) — российский футболист.
 Басханов, Михаил Казбекович (род. 1962) — российский востоковед, доктор исторических наук, профессор.
 Басханов, Ризван Шарудиевич (1971—2002) — Герой Российской Федерации.